Club Capitol de Barcelona
 Teatro Capitol de Calatayud
 Teatro Capitol de Madrid
 Teatro Capitol de Rojales (Alacant)
 Teatro Capitol d'Azuaga (Badajoz)
 Teatro Capitol de Cieza (Múrcia)
 Teatro Capitol de Cortegana (Huelva)
 Capitol Theatre de Dublín (Irlanda)